Edward Rice peut désigner :
 Edward Rice (1819-1902), amiral britannique ;
 Edward Y. Rice (1820-1883), homme politique américain ;
 Edward Rice (1847-1924), compositeur et producteur de théâtre américain ;
 Edward Loranus Rice (1871-1960), biologiste américain ;
 Edward Rice (1918-2001), écrivain américain ;
 Edward A. Rice (1955), militaire américain ;
 Edward Rice, homme politique canadien ;
 Edward Rice (1960), prélat catholique américain.